Alphonse Dumon, Belgisch ondernemer en politicus
 Andrée Dumon, Belgisch verzetsstrijdster
 Auguste Dumon, Belgisch politicus
 Augustin Dumon, Frans-Belgisch industrieel, diplomaat en politicus
 Bibi Dumon Tak, Nederlands schrijfster
 Emile Dumon, Belgisch arts en Vlaams activist
 Frédéric Dumon, Belgisch magistraat en hoogleraar
 Henri Dumon, Belgisch industrieel en politicus
 Jan Dumon, Belgisch priester
 Johnny Dumon, Belgisch atleet
 Monika Dumon, Belgisch actrice
 Pieter Dumon Tak, Nederlands politicus
 Wilfried Dumon, Belgisch priester
 Willem Dumon, Nederlands politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam